Cohard est un patronyme porté notamment par :

 Marius Cohard (1925-2015), résistant et homme politique belge ;
 Noël Cohard (1920-2018), résistant, puis déporté français.